Густав Адольф Гейн — военачальник, генерал-поручик армии Петра I, участник Северной войны.

Биография 
О происхождении сведений недостаточно.

Принят на русскую службу в конце 1705 года в чине бригадира, участвовал в битве при Калише (1706), получил чин генерал-майора. С 1708 — генерал-поручик кавалерии. 

В начале 1709 года по истечении срока контракта вышел в отставку (вместе с генерал-майорами А. фон Штольцем и И. Л. фон Микушем). Вскоре все трое предложили свои услуги шведскому королю или Станиславу Лещинскому, их переписка попала в руки русским, и все трое были задержаны в Киеве и освобождены только после Полтавской победы в конце лета 1709 года, когда Украина была очищена от шведов.

Литература 
В. С. Великанов. Формирование генералитета русской армии в 1700-09 гг. // Русская военная элита. Сборник материалов научной конференции. — Севастополь: Изд-во «Шико-Севастополь», 2015. С. 97-111.

Генералы (Русское царство)